Фонтенај () може да се односи на:
 Фонтенај - насеље у Француској у департману Сена и Марна са 887 становника
 Фонтенај - насеље у Француској у департману Јон са 66 становника